Saint-Gingolph, village sur la frontière franco-suisse, au bord du lac Léman ;
 Saint-Gingolph, commune de Haute-Savoie, correspondant à la partie française du village ;
 Saint-Gingolph, commune du Valais, correspondant à la partie suisse du village.

Voir aussi 
 Tragédie de Saint-Gingolph (juillet 1944), événement de la Seconde Guerre mondiale

Homonymie de toponyme